Carlos Orejuela (né en 1980), footballeur péruvien
Carlos Orejuela (né en 1993), footballeur équatorien